Chérif El-Ouazzani est un homonymie porté par :
Tahar Chérif El-Ouazzani, ancien footballeur algérien ;
Abdennour Chérif El-Ouazzani, footballeur algérien, frère de Tahar ;
Hichem Chérif El-Ouazzani, fils de Tahar.

Homonymie